Evropsko prvenstvo v atletiki 1950 je četrto evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 23. in 27. avgustom 1950 na stadionu Heysel v Bruslju, Belgija, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in desetih za ženske.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org
 Moške in ženske tekme na gbrathletics.com

1950
1950 v športu
Športne prireditve v Belgiji
Šport v Bruslju